Schloss Fürstenau steht für:
 Schloss Fürstenau (Fürstenau), Schloss in Fürstenau, Niedersachsen
 Schloss Fürstenau (Michelstadt), Schloss in Michelstadt
 Bischöfliches Schloss Fürstenau, Schloss in Fürstenau, Kanton Graubünden
 Schloss Fürstenau (Vechelde), ehemaliges Schloss in Fürstenau, Vechelde in Niedersachsen